Desheng bezeichnet:

 Desheng (Fuyu) (得胜镇), Großgemeinde der Stadt Fuyu in der chinesischen Provinz Jilin
 Desheng (Lichuan) (德胜镇), Großgemeinde im Kreis Lichuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Desheng (Lu) (得胜镇), Großgemeinde im Kreis Lu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Desheng (Pingchang) (得胜镇), Großgemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Desheng (Qinggang) (德胜镇), Großgemeinde im Kreis Qinggang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Desheng (Yizhou) (德胜镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yizhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Desheng (Zhushan) (得胜镇), Großgemeinde im Kreis Zhushan in der chinesischen Provinz Hubei
 Desheng (Chuanying) (德胜街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanying in der chinesischen Provinz Jilin
 Desheng (Jinzhou) (得胜街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Desheng (Lüshunkou) (得胜街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lüshunkou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Desheng (Panshan) (得胜街道), Straßenviertel im Kreis Panshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Desheng (Xicheng) (德胜街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xicheng der chinesischen Hauptstadt Peking
 Desheng (Xishi) (得胜街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishi in der chinesischen Provinz Liaoning